Кордон Бергамак, Кордон-Бергамак — опустевшая/несуществующая деревня в Муромцевском районе Омской области России. Входит в состав Бергамакского сельского поселения.

История 
В 1995 году близ деревни, на озере Лиственничном, был обнаружен памятник андроновской культурноисторической общности

В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» деревня вошла в состав образованного муниципального образования «Бергамакское сельское поселение».

География 
Расположен на востоке региона, в Обь-Иртышском междуречье

Инфраструктура 
Лесное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Литература 
Тихонов С. С. Река Демьянка на картах С. У. Ремезова и этнографо-археологические исследования // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2013. № 2 (21). С.79-87.

Примечания

Ссылки 
 	

Населённые пункты Муромцевского района